Rohy kan verwijzen naar de volgende Tsjechische plaatsen:
 Rohy (okres Třebíč)
 Rohy (okres Plzeň-sever)